Als Zierrat (oder auch Zierat) bezeichnet man im Druckwesen alle beweglichen Lettern, die keine Schriftzeichen, sondern Ornamente tragen. Sie dienen dem Buchschmuck.

Zum typischen Zierrat gehören Fleurons, Kopfstücke, Schlussstücke, Voluten, Pokale, Vignetten, Lunetten, kalligraphische und heraldische Symbole, Amoretten und Kränze.

Heute werden Zierrate als Grafikzeichen in Zierschriften gesammelt, etwa Hermann Zapfs Schrift ITC Zapf Dingbats, oder Wingdings und Webdings als IT-Schriftart. Als Unicode-Zeichen finden sich Zierrat-Glyphen im Unicode-Block Dingbats (U+2700–27BF).

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Ornamentik
Typografie
Buchgestaltung
Grafikdesign